«The State» — другий студійний альбом канадського гурту «Nickelback». Випущений 1998 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту  

Музичні альбоми 1998
Альбоми Nickelback
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records